Нелленбург:
 Нелленбурги — дворянский род, происходивший из региона южной Германии и северной Швейцарии.
 Нелленбург — административная единица Передней Австрии в Хегау и на Дунае.
 Нелленбург — руины раннесредневекового замка на юге немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, к востоку от города Штоках.